Клара Хагман (; род. 9 июля 1991), наиболее известна под псевдонимом Клара Мэй () — шведская певица и автор-исполнитель. В настоящее время имеет контракты с лейблами  и Atlantic Records, для которых выпустила синглы «I’m Not Her» и «I Forgot». С 2009 по 2012 годы была участницей группы Ace of Base. В 2016 году при участии  она выпустила песню «Taped Up Heart», которая заняла 21 место в Billboard Hot Dance/Electronic Songs chart.

Ранняя жизнь 
Родилась 9 июля 1991 года в Евле, Швеция. В 2002 году участвовала в конкурсе песни Lilla Melodifestivalen, где исполнила песню собственного сочинения «Hej, vem är du» и заняла четвёртое место. В течение трёх лет изучала джазовый вокал и фортепиано. Для продолжения музыкальной карьеры перебралась в Стокгольм.

Карьера 
В начале своей карьеры сотрудничала с продюсерами Дэвидом Геттой и Tiësto. 2008 году участвовала в конкурсе , где исполнила песню Уитни Хьюстон «I Will Always Love You», и заняла в итоге второе место. В следующем году она участвовала в полуфинале шоу «», после того как на прослушивании исполнила песню Даффи «Warwick Avenue». Там она исполнила песню группы  «», но не смогла выйти в финал.
Также в 2009 году она была приглашена Ульфом Экбергом и Юнасом Берггреном в состав Ace of Base. Вместе с другой певицей Юлией Уильямсон она заменила бывших участниц Йенни и Линн Берггрен. В сентябре 2009 года коллектив начал работать над новым альбомом. В сентябре 2010 года группа выпустила альбом , а в 2012 году Клара официально покинула Ace of Base.

В 2014 году она официально взяла себе псевдоним «Клара Мэй» и выпустила первый сингл в качестве сольного исполнителя, «Changing Faces». До этого она выступала под настоящей фамилией. В 2015 году выпустила новый сингл, «Avalon». В 2016 году приняла участие в песне Steve Void & No Mondays, «Chemistry», а также выпустила сольный сингл, «STRIP».

В том же году она стала соавтором и приняла участие в записи песни KREAM, «Taped Up Heart», которая смогла достичь 21 места в the Billboard Hot Dance/Electronic Songs chart и 70 места в the Swedish chart. Была бэк-вокалисткой у Габриэлы Гунчиковой, представлявшей  в Евровидение-2016 с песней «I Stand». В 2017 году подписала контракт с лейблом Big Beat Records (подлейбл Atlantic Records). В ноябре того же года она выпустила свой первый сингл на крупном лейбле «I’m Not Her». В январе 2018 года выпустила акустическую версию песни. Выступила приглашённым исполнителем в песне Феликса Йена, «Better», релиз которой состоялся в феврале 2018 года. В марте того же года состоялся выпуск её второго сингла на Big Beat, «I Forgot».

Дискография

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Клары Мэй
 Краткая биография Клары и Юлии

Музыканты Ace of Base
Поп-музыканты Швеции